Соревнования в толкании ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине прошли 22 августа 2015 года.

В соревнованиях из-за последствий травмы не смогла принять участие двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Валери Адамс. Накануне чемпионата она прервала свою серию из 57 выигранных стартов подряд, и в итоге решила не участвовать в чемпионате мира.

Медалисты

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата:

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 18.30 (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал.

Финал 
Фианл начался в 20:05.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике